Eloquence Entertainment es un estudio indie de Madrid, España. La desarrolladora, fundada en 2017, se encuentra trabajando en varios videojuegos para Steam y que llegarán a PC, Mac y Linux. El 25 de enero de 2018 lanzaron Criminal Bundle, un juego de disparos en primera persona con estética low poly. El título ha recibido críticas mayormente positivas. El 23 de mayo, el estudio lanzó la Alpha de Die pig die Battle Royale, aunque no tuvo mucho éxito, con la mayoría de puntuaciones negativas. Posteriormente cambiaron el nombre a DPD Zombieland para tratar de abrir otra vertiente al juego, pero el proyecto está actualmente detenido. Se encuentra en Steam en early access.

Juegos 
 Die pig die Battle Royale (2018) lanzado el 23 de mayo de 2018 a través de Steam para PC, Mac y Linux. Actualmente en early access y gratuito a través de Steam.
 Criminal Bundle (2018) lanzado a la venta el 25 de enero a través de Steam para PC, Mac y Linux.
 Age of Seas (2018) lanzamiento previsto para 2018 a través de Steam para PC, Mac y Linux. Actualmente retirado y el proyecto detenido.

Referencias 

Empresas de videojuegos de España